Seznam polkov z zaporedno številko 148.

Seznam 
 Pehotni
 148. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 148. pehotni polk (ZDA)
 148. strelski polk (ZSSR)
 148. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 148. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 148. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 148. habični artilerijski polk (ZSSR)
 148. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi